Вологдо-Вятская железная дорога (в литературе встречается название — Вологодско-Вятская железная дорога) — железная дорога Российской империи, построенная на средства государственной казны в 1901—1906 годах. Линия прошла через Буй — Галич — Шарью — Котельнич. В 1906 году объединена с Петербурго-Вологодской ж. д. в Северные железные дороги. Ныне часть Транссибирской магистрали.

История 
Направление дороги от С.-Петербурга через Тихвин — Череповец на Вологду и далее на Вятку было высочайше утверждено 5 мая 1901 года. Временное движение поездов открыто в сентябре 1905 года.

Объединена с Петербурго-Вологодской ж. д., затем вошла в Северные железные дороги.

Станции 

 Вологда, узловая станция: ветви на Череповец, Данилов, Коношу. На станции находится локомотивное депо Вологда (ТЧ-11 Сев).
 Лоста
Вохтога
Буй, узловая станция
Галич, узловая станция
Николо-Полома
Нея
 Мантурово
Шарья. Локомотивное депо Шарья.
 Якшанга
 Поназырево
Свеча
Котельнич, узловая станция
 Лянгасово, узловая станция. Локомотивное депо Лянгасово.
Вятка

Инженерные сооружения 

 Мосты: через р. Кострома у Буя, через р. Ветлуга у Шарьи, через р. Нея, через р. Унжа, через р. Вятка у Котельнича

Примечания

Источники архивные 
 РГИА, ф. 350, оп. 77, д. 143. «Альбом типовых и исполнительских чертежей к отчёту по постройке Вологдо-Вятской железной дороги. 1902—1906 гг.»
 РГИА, ф. 446, оп. 31, д. . Доклад № 200 1 сентября 1901 г. «С представлением Высочайших указов на отчуждение земель для ж. д. линий СПБ — Вятка, с ветвью Буй — Данилов и Бологое — Седлец».
 РГИА, ф. 446, оп. 31, д. 17. Доклад № 205 от 7 октября 1905 г. "О присвоении вновь построенным Петербурго-Вологодской и Вологдо-Вятской железным дорогам общего наименования «Северная железная дорога».
 
 РГИА, ф. 446, оп. 31, д. 21. Доклад № 209 от 13 октября 1906 г. "О присвоении соединенным Московско-Ярославско-Архангельской и С.Петербурго-Вологдо-Вятской железным дорогам наименования «Северные железные дороги».

Литература 
 Архитектура отечественных мостов. Пунин А. Л. Л.: «Стройиздат». 1982 г. Стр. 76, 77.
 История железнодорожного транспорта России. Том 1. Санкт-Петербург. 1994 г. Стр. 161—162.
 
 Создание Великого Сибирского пути. Том 2. «Евросиб». 2005 г. 1. С.-Петербурго-вологодская железная дорога. 2. Железная дорога Вологда-Вятка.

Железные дороги Российской империи
История Северной железной дороги